Niemcy:
 Treffurt - miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Wartburg

Inne:
 Treffurt - ród

Zobacz też:
 Trefurt